Articulació (anatomia), medi de contacte que participa en la unió de dos o més ossos 
 Punt d'articulació, treball muscular realitzat per emetre sons intel·ligibles 
 Articulació lingüística, fonament estructural que explica per quin motiu una llengua no té límits d'allò que es pot explicar amb ella 
 Articulació (mecànica), unió entre dos o més elements mecànics amb almenys un grau de llibertat 
 Articulació (música), forma d'unir les notes que conformen una melodia